Onderdistrict in Indonesië
 Bonang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Bonang (Lasem), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Bonang (Panyingkiran), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java